Anton Tomaž Linhart – drammaturgo e storico sloveno
 Michael Linhart – diplomatico e politico austriaco
 Nate Linhart – cestista statunitense
 Wenzel von Linhart – chirurgo austriaco
 Zdeněk Linhart – calciatore ceco